Алессандра Аморозо (, 12 серпня 1986, Галатіна, Лечче) — італійська співачка, виконавиця поп та соул музики. 
 Марсіо Аморозо (,  5 липня 1974, Бразиліа) — бразильський футболіст.